

Letteratura 
 L'apprendista (The Good Apprentice), romanzo del 1985 di Iris Murdoch
 L'apprendista ammiraglio (pubblicato anche come L'apprendista) (Warrior's Apprentice), romanzo del 1986 di Lois McMaster Bujold
 L'apprendista (A Conspiracy of Paper), romanzo del 2001 di David Liss
 L'apprendista (The Printer's Devil), romanzo del 2005 di Paul Bajoria

Musica 
 L'apprendista, album del 1977 degli Stormy Six